El término arestín puede hacer referencia a: 

la planta Eryngium dilatatum
Arestín, enfermedad de las caballos